Mihaela Cernăuți-Gorodețchi (n. 1964) este profesor universitar la Universitatea  “Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură comparată.

Operă

Cărți publicate 

 Poetica basmului modern, Editura Universitas XXI, Iași, 2000, 224 p; ediția a doua (revăzută): Editura Universitas XXI, Iași, 2002, 235 + XII p.
 Dicționar de personaje carrolliene, Iași, Editura Universității “Al. I. Cuza”, 2003, 217 p
 Limba română pentru străini, curs intensiv, nivel mediu, Editura Universitas XXI, Iași, 2005, 92 p.
 Enciclopedia lumii lui J. R. R. Tolkien (împreună cu Gyorfi-Déak György și Robert Lazu), Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2007, 337 p.
 Literatura pentru copii. Sinteză critică, Editura Universitas XXI, Iași, 2008, 207 p.

Colaborări la volume colective 

 Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor antume, vol. I-II, Editura AXA, Botosani, 2002, 528 + 520 pagini (coordonator: Dumitru Irimia)
 Inklings. Litera și spiritul, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2004 (coordonator: Rodica Albu)
 Dicționarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, vol. I: Arte, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2005 (coordonator: Dumitru Irimia)

Ediții îngrijite și traduceri 

 Baron Nikolai Vranghel, memorii 1847-1920 (traducere de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi; note geografice și istorice: Dumitru Scorțanu), Editura Fides, Iași, 1997/2001. 
 Ludwig Tieck, Piese-basm. Motanul încălțat (traducere din limba germană de Simona Chelărescu-Ionescu; ediție îngrijită de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi), Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2004.
 Hans Christian Andersen, 14 povești nemuritoare (traduceri de Max Dørge Pallesen, Mihaela Cernăuți-Gorodețchi, Adrian Crupa; studiu introductiv, note critice și listă bio-bibliografică de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi), Editura Institutului European, Iași, 2005
 Lewis Carroll, Faerie Tales / Povești din Feeria (traducere de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi), ediție bilingvă (engleză-română), Editura DramArt, Iași, 2006
 Lewis Carroll, Another Faerie Tale / Altă poveste din Feeria (traducere de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi), ediție bilingvă (engleză-română), Editura DramArt, Iași, 2006

Bibliografie

Note